Il doppio del torneo di tennis Jerusalem Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori John-Laffnie de Jager e Christo van Rensburg che hanno battuto in finale Nduka Odizor e Bryan Shelton 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Nduka Odizor /  Bryan Shelton (finale)
 John-Laffnie de Jager /  Christo van Rensburg (Campioni)

 Massimo Ardinghi /  Nils Holm (primo turno)
 Alex Antonitsch /  Andrew Castle (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Jerusalem Challenger 1991